Highmore pode se referir a:

Atores 
Edward Highmore
Freddie Highmore
Joseph Highmore

Locais 
Highmore (Dakota do Sul)

Desambiguação